Les membres de l'émission télévisée  effectuent des expériences pour vérifier ou démentir des légendes urbaines, des contes de vieilles femmes, etc. Ceci est une liste des différents mythes testés dans l'émission ainsi que les résultats des expériences (Bidon, Plausible ou Confirmé).

Notes: La première saison de l'émission utilise "Vrai" au lieu de "Confirmé", dans un souci de cohérence, le mot "Confirmé" sera utilisé sur cette page. Dans la version française, "Buster" s’appelait "Urbain" dans les premiers épisodes, toujours dans un souci de cohérence il s’appelle "Buster" sur cette page.

Aperçu des épisodes

Épisode 1 – "Toilettes explosives" 
 Diffusion originale :

Balle magique 

Les MythBusters testent la faisabilité des "balles magiques" qui peuvent être utilisées pour assassiner sans laisser de preuve, utilisées comme un élément de l'intrigue de nombreux films, tels que Wanted recherché mort ou vif ou encore Les Trois Jours du Condor. Une demande d'information faite auprès de la CIA a été refusée par cette dernière. Comme ce mythe fait partie des théories de la conspiration de l'assassinat de Kennedy, un fusil Carcano similaire à l'arme de l'assassinat a été choisi pour faire les tests.

Toilettes explosives  

Cette expérience a officiellement présenté le mannequin de crash test, Buster.

Faut-il courir sous la pluie ?

Épisode 2 – "Mobiles explosifs" 
 Diffusion originale :

Effet explosif des téléphones mobiles 
Le test de ce mythe est connu pour avoir donné naissance à deux mémorables citations des présentateurs ; celle de Jamie "Jamie veut grand boom et celle d'Adam "''Il me manque un sourcil?".

Explosion d'implants mammaires

Les CD qui explosent ?

Épisode 3 – "Tonneau de briques" 
 Diffusion originale :

Tonneau de briques

Uriner sur un rail d'alimentation électrique 

En testant ce mythe les employés de la gare de triage ont donné l’autorisation à Adam de tester le "mini-mythe" suivant :

Portefeuille en peau d'anguille

Épisode 4 – "Chute de pièce" 
 Diffusion originale :

Chute de pièce

La folie du micro-ondes 

Malgré un teaser en milieu d'épisode, les MythBusters ont refusé de tester le fait de sécher un chien dans un four à micro-ondes car cela tuerait le chien.

Radio plombage

Épisode 5 – "Enterré vivant" 
 Diffusion originale :

Enterré vivant

Les mille et un pouvoirs du cola 

Le cola peut-il...

Plongeon au marteau

Épisode 6 – "Coups de foudre et piercing dans la langue" 
 Diffusion originale :

Piercing dans la langue = Paratonnerre

L'arbre canon

On ne peut pas tricher à l'alcootest 

Est-il possible de tromper un alcootest...

Épisode 7 – "Voiture puante" 
 Diffusion originale :

La voiture puante

Le raton laveur volant

Notes et références

Notes  
Certains titres de mythes sont traduits depuis la version anglaise de cette page, il est possible que la version française de l'émission possède des titres différents.

Références

Notes de traduction

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des épisodes de

Liens externes 
 Site officiel de MythBusters
 

2003 à la télévision
Saison d'émission de télévision